Osoby o tym nazwisku:
 Stanisław Gano – polski oficer
 Wojciech Stanisław Gano – polski szlachcic

Inne:
 Gano (właśc. Rafał Janusz Wywioł) – polski raper